État princier peut désigner :
 un État princier des Indes, une principauté ou un royaume du sous-continent indien existant jusqu'à la décolonisation du Raj britannique ;
 un État princier d'Indonésie, une principauté, un royaume ou un sultanat existant dans l'actuelle Indonésie jusqu'à la décolonisation des Indes orientales néerlandaises.

Voir aussi 
 Principauté